Por Juvenile pode estar à procura de:
 Juvenile, filme de 2000
 Juvenile, rapper dos Estados Unidos
 "The Juvenile", canção de Jonas Berggren

Ver também 
 Juvenil

Desambiguação